Катонго — фамилия. Известные носители:
 Катонго, Кристофер
 Катонго, Феликс